Paz Soldán puede hacer referencia a:

Alberto Paz Soldán (1911–2014), oficial, aviador y escritor boliviano; 
Carlos Moreyra y Paz Soldán (1898–1981), político e ingeniero agrónomo peruano;
Edmundo Paz Soldán (1967-)  escritor boliviano;  
Francisco Alayza y Paz Soldán (1876–1946) ingeniero y político peruano;
José Gregorio Paz Soldán (1808–1875), jurista, diplomático y político peruano;
Luis Alayza y Paz Soldán (1883–1976), escritor, político y diplomático peruano	  
Mariano Felipe Paz Soldán (1821–1886), historiador peruano;
Mateo Paz Soldán (1812–1857), matemático, astrónomo, geógrafo, abogado y poeta peruano;
Pedro Paz Soldán Ureta (1809–1876), político y abogado peruano;
Pedro Paz Soldán y Unanue (1839–1895)	periodista, diplomático y escritor peruano;